Příjmení Aall označuje vícero osob:

 Anathon Aall (1867–1943) – norský akademik
 Hans Aall (1869–1946) – ředitel norského muzea
 Hans J. C. Aall (1806–1894) – norský politik
 Jacob Aall (1773–1844) – norský politik a spisovatel
 Jørgen Aall (1771–1833) – norský politik
 Nicolai Benjamin Aall (1739–1798) – norský podnikatel
 Niels Aall (1769–1854) – norský podnikatel a politik

Externí odkazy 
 

Norská příjmení